Para el personaje clásico de Mega Man, véase el artículo Mega Man

MegaMan. EXE (conocido como RockMan. EXE en Japón) es un personaje de la saga de videojuegos MegaMan Battle Network y la serie de manga y anime Mega Man NT Warrior (conocido en el país del sol naciente como RockMan. EXE).

Historia

Videojuego 

MegaMan (Conocido en Japón como Rock) es el NetNavi de Lan Hikari (Netto Hikari), en un mundo donde los Navis son esenciales para la vida cotidiana.

La misión de MegaMan al principio, parece ser que es la de levantar a Lan todos los días para que llegue a la escuela temprano. Pero cuando la malvada organización llamada WWW (World Three) llega a su pequeña ciudad, ambos (Lan y MegaMan) luchan por erradicar sus malvados planes.

MegaMan no es un NetNavi cualquiera. La razón de su poder es que es la reencarnación del hermano gemelo de Lan, Hub (Saito Hikari - 光彩斗 en japonés), quién murió muy joven (este argumento no aparece ni en el Manga ni en el Anime).
En el nacimiento de Hub, le fue diagnosticado una enfermedad en el corazón conocida como HBD, y sus posibilidades de supervivencias eran mínimas. Para salvar la vida de Hub, Yuuichiro (el padre de los dos) usó el ADN de Hub convertido en datos para crear a MegaMan.
Como el ADN de Hub sería idéntico al de Lan, cabía la posibilidad de que los dos se sincronizaran completamente, y que sintieran el dolor del otro. Esto habría hecho a Hub un NetNavi inservible. Para resolver el problema, Yuuichiro alteró el ADN un 0.001%. En el primer juego, el programa Hub. BAT (Saito. BAT en la versión japonés) reescribía esa milésima que se alteró del ADN, haciendo que Lan y MegaMan se sincronizaran completamente.
En MegaMan Battle Network 5, y el BattleChip 'HubBatch' en MegaMan Battle Network 6 se puede ver como sería Hub si hubiese sobrevivido.

Anime 

En Mega Man NT Warrior (En Japón Rockman. EXE), Lan recibe a MegaMan. EXE como premio por haber pasado a 5º grado. Nunca se refiere por Rock en la versión japonesa. Lan y MegaMan no tienen parentesco en común, son simplemente muy buenos amigos, conociendo los secretos y gustos de cada uno.

Manga 

En un capítulo especial del manga se comenta como un joven Lan recibe a MegaMan, que es programado por su padre. MegaMan siempre está preocupándose por Lan: si hace los deberes, si tiene o no sueño, aconsejándole, levantándole para que no llegue tarde a la escuela. Al principio, Lan consideró su actitud una ofensa, llegando a dejar a MegaMan en casa para irse con sus amigos.
Pero después de salvarle la vida varias veces a Lan, este se da cuenta de que MegaMan no lo hace por maldad, convirtiéndose así en muy buenos amigos

Personalidad 
MegaMan a veces está demasiado encima sobre los actos y actitudes de su mejor amigo y compañero, Lan. Él es muy optimista, incluso en los momentos más delicados. Su mayor miedo son los fantasmas (solo en el anime), el simple hecho de mencionar el nombre de tales engendros, le asusta, llegando al punto que, en un capítulo del anime (No editado para la versión occidental) quedó paralizado al ver a fantasmas a su alrededor.

El último capítulo sobre los miedos de este NetNavi pasa en el capítulo cuarto de Beast, cuando es obligado a ver una película de terror con Roll y Trill, haciéndole éstos a Megaman bromitas mientras la ve.

Relaciones 

Lan - El mejor amigo de MegaMan. Tienen una amistad muy fuerte, y ambos darían su vida por el otro

Roll - Roll es la Navi femenina que más aparece, y además es quizás la más importante. En el juego, el comportamiento de Roll con MegaMan hace pensar al jugador cual puede ser su relación, ya que ésta no lo deja claro. En el anime, Roll se pone extremadamente celosa cuando la atención de Megaman se desvía de ella. Aki-Chan y Medi son dos chicas Navi que aparecen y hacen competencia a Roll, ya que sus últimas intenciones son las mismas que las de ella: que MegaMan sea solo suyo.
En el Manga parece que solo son muy buenos amigos.

GutsMan - Se les presenta como rivales, pero en muchas ocasiones no es así, ya que también colaboran entre sí. A este Navi no le gusta el afecto que Roll tiene con MegaMan, ya que está él enamorado de ella. 

Protoman - Es el rival por antonomasia de MegaMan, al igual que Chaud lo es de Lan. Protoman considera a MegaMan un aliado formidable. Protoman desea ser mejor que MegaMan, pero él está impresionado por el coraje y determinación del hombrecillo azul.

Cabe destacar que los personajes de esta saga están basados en megaman classic, en battle network 5, colonel está basado en colonel de megaman x4.

Personajes de Mega Man
Personajes de manga y anime

en:List of Mega Man Battle Network characters#MegaMan.EXE
ja:ロックマンエグゼシリーズ#ネットナビ